Olivier Miller, de son vrai nom Olivier Allal, est un chanteur français né le .

Biographie

Il enregistre avec Julien Cohen deux titres dans le but de trouver un producteur : « Opérationnel » et « Le même destin ». Puis il rencontre Cyril Allouche du label indépendant Bigbroz Recordz. C'est avec cette nouvelle équipe que Olivier fera ses premières scènes (La Scène Bastille, Le Réservoir, Le Zèbre de Belleville…), et sortira son premier album, Génération Virtuelle.  

Le , Olivier Miller propose un nouvel album intitulé "De toutes les couleurs".

Discographie

Singles
De toutes les couleurs (2013)
Ma bande de copains (2013)
Opérationnel (2009)
L'envie de plaire (2009)
Génération virtuelle (2008)

Album
De toutes les couleurs ()
 Ma bande de copains
 Le bal des loups
 Poulette parisienne
 De toutes les couleurs
 Quitte à souffrir
 Cocue
 Le flop
 C'est bon
 Ida
 Olivwood

Génération virtuelle (2008)
 Génération virtuelle
 Le monde est une arnaque
 L'envie de plaire
 La maison d'Abraham
 Opérationnel
 Sur un fil
 La même direction
 L'adoption
 Il s'abandonne
 Je joue le jeu
 Le même destin
 La foi et la confiance
 Je n'peux t'oublier (duo avec Jenifer)

Chanteur français du XXIe siècle
Nom de scène
Naissance en  mai 1982